Das Dameneinzel der US Open 2020 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Vorjahressiegerin war Bianca Andreescu, die in diesem Jahr aufgrund von Sicherheitsbedenken wegen der COVID-19-Pandemie nicht teilnahm. Aus demselben oder ähnlichen Gründen haben mehrere Spielerinnen eine Teilnahme abgelehnt, sodass die letzte gesetzte Spielerin die auf dem Weltranglistenplatz 44 stehende Rebecca Peterson war. Insgesamt fehlten 24 von den Top-100-Spielerinnen. Für die Meldeliste wurden die Weltranglistenpositionen vom 3. August 2020 genommen, die identisch waren mit denen vom 16. März 2020, als die Positionen pandemiebedingt eingefroren wurden. Im Finale triumphierte Naomi Ōsaka mit 1:6, 6:3 und 6:3 gegen Wiktoryja Asaranka. Es war nach 2018 ihr zweiter US-Open-Titel und der dritte Grand-Slam-Titel im Einzel.

Qualifikation 
Eine Qualifikation fand aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation nicht statt. Als Ersatz fungierte das Challenger-Turnier in Prag vom 29. August bis 6. September.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks

Einzelnachweise 

Dameneinzel
2020